La Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid es una biblioteca especializada en Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad de Madrid dependiente de la Fundación Arquitectura COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid).

Historia 
La creación de la Biblioteca data del año 1849 con los fondos de la Sociedad Central de Arquitectos, una institución que funcionó entre los años 1849 y 1931, año en que pasó a llamarse Colegio Oficial de Arquitectos como los conocemos actualmente. Desde la década de 1950 la Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) funciona como una biblioteca abierta a cualquier persona, aunque sus fondos especializados en arquitectura son mayormente utilizados por arquitectos, estudiantes de arquitectura y especialistas investigadores.

A partir del año 2006 funciona un servicio de préstamo para arquitectos colegiados y precolegiados. Cualquier usuario puede utilizar los fondos en las salas de la biblioteca así como los servicios disponibles en sala, entre otros, los de reproducción según los derechos normativos de cada fondo y las nuevas tecnologías.

La Biblioteca inició un proceso de digitalización y adecuación a las nuevas tecnologías con las revistas Arquitectura, Revista Nacional de Arquitectura y Urbanismo, que actualmente están completamente digitalizadas y disponibles en la web para cualquier usuario. Continúa la digitalización con el catálogo, las donaciones y legados, digitalización de documentos, las bibliografías, las muestras de fondos y la Biblioteca digital, entre otros recursos disponibles en la página web de la Biblioteca.

La Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) está gestionada desde 1990 por la Fundación Arquitectura COAM, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la difusión, salvaguarda y promoción de la arquitectura, la ciudad y el urbanismo, que además ofrece otros servicios culturales, actividades culturales y el Servicio Histórico. Además la Biblioteca participa en servicios culturales y actividades como la Semana de la Arquitectura que se celebra anualmente la primera semana de octubre.

Organización 
La biblioteca está gestionada por el patronato y el comité ejecutivo de la Fundación Arquitectura COAM. El patronato actúa como un órgano de gobierno y representación, mientras que el Comité ejecutivo está encargado de la ejecución de los acuerdos. Actualmente la directora de la Biblioteca es la arquitecta María Cristina García Pérez.

Los fondos de la Biblioteca del COAM cuentan con una sección de fondo antiguo y secciones de monografía, de audiovisual, de tratamiento técnico de documentos, de publicaciones periódicas, de grandes donaciones, de legados, de catalogación, de web y de atención al usuario.

La Biblioteca ofrece fondos digitalizados de acceso abierto como la revista Arquitectura COAM o la revista Urbanismo COAM entre otros, que se pueden descargar en abierto por cualquier usuario.

Sede 
La sede, de acceso público, se encuentra en el edificio sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en la Calle de Hortaleza número 63 de Madrid.

Fondos

Fondo antiguo 

 1561 Les Nouvelles inventions pour bien bastir et a petits frais de Philibert de l’Orme
 1567 Le Premier tome de l'Architecture de Philibert de l'Orme
 1570 I Quattro Libri dell'Architettura de Andrea Palladio, edición en italiano original.
 1727 The Desings of Inigo Jones, publicado por William Kent con plantas y alzados de edificios públicos y privados, y diseños adicionales.
 1797 Los cuatro libros de la arquitectura de Andres Paladio, entre otras ediciones de diferentes siglos.
 1840 - 1888 Dispone de todos los números publicados de la revista francesa Revue générale de l'architecture et des travaux publics durante su periodo de vigencia, entre 1840 y 1888, editada por el arquitecto César Daly.
 1880 The Seven Lamps of Architecture de John Ruskin

Biblioteca digital

Guías de Asistencia Técnica 

 GAT 19/00 La Rehabilitación en el momento actual
 GAT 19/01 Marco Legislativo aplicable a la Rehabilitación
 GAT 19/02 La envolvente en la Rehabilitación
 GAT 19/03 Energía renovable y control de consumos
 GAT 19/04 La Certificación Energética de Edificios Existentes
 GAT 19/06 La Rehabilitación de la Edificación Protegida
 GAT 19/07 Gestión Integral de Obras y ayudas a la Rehabilitación
 GAT 19/08 Las Buenas Prácticas: Madrid Renove y otras experiencias
 GAT 19/10 Indicadores Medioambientales de la Rehabilitación Residencial
 GAT 16.2 La Dirección de Obra

Véase también 
 Fundación Arquitectura COAM
 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

Referencias

Enlaces externos 
 Biblioteca COAM, catálogo on-line
 Biblioteca COAM: Revistas digitales
 Muestras de fondos

Bibliotecas de Madrid
Bibliotecas de España del siglo XXI
Bibliotecas de España del siglo XX
Bibliotecas digitales
Bibliógrafos de España del siglo XXI
Bibliógrafos de España del siglo XX